Старуха — старая женщина, см. старость. Также может иметь иные значения.

 «Старуха» — повесть Даниила Хармса.
 «Старуха» — фильм ужасов японского режиссёра Эйсукэ Наито, 2013 года.
 «Старуха» — казахстанская кинокомедия 2014 года режиссёра Ермека Турсунова.
 «Старуха» — картина Джорджоне.

Реки 
 Старуха — левый приток Десны Черниговской области (Украина)
 Старуха — правый приток Десны Черниговской области (Украина)
 Старуха — рукав и правый приток Десны Черниговской области (Украина)

Озёра 
Старуха — название озёр в пойме Десны; указаны от устья до истока
 Старуха — озеро в Броварском районе Киевской области (Украина)
 Старуха — озеро в Козелецком районе Черниговской области (Украина)
 Старуха — озеро в Ивановском сельсовете Черниговского района Черниговской области (Украина)
 Старуха — озеро в Вознесенском сельсовете (бывший Ульяновский) Черниговского района Черниговской области (Украина)
 Старуха — озеро в Киселёвском сельсовете Черниговского района Черниговской области (Украина)
 Старуха — озеро в Локнистенском сельсовете Менского района Черниговской области (Украина)
 Старуха Вторая — озеро в Куликовском районе Черниговской области (Украина)

См. также